Malin (Oregon), plaats in de Verenigde Staten
 Malin (mythische prins), mythische prins van Brittannië
 Malin Andersson, Zweeds voetbalster
 Malin Reitan, Noors zangeres